Fabienna är ett släkte av nässeldjur. Fabienna ingår i familjen Laingiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Fabienna